Cuxhaven is een Landkreis in de Duitse deelstaat Nedersaksen. Het is qua oppervlakte een van de grootste van Duitsland. De Landkreis telt  inwoners () op een oppervlakte van . De hoofdstad is Cuxhaven.

Geografie en geologie 
De ondergrond van de Landkreis bestaat uit morenen en smeltwatergeulen uit de Saale-ijstijd, de voorlaatste ijstijd in het Pleistoceen. Deze vormden de zanderige geestgronden met typische zwerfstenen uit graniet en gneis. De eindmorenen van de laatste ijstijd (Weichsel-ijstijd) hebben het gebied niet bereikt. Daarom zijn de terreinvormen veel "zachter" dan in het gebied wat bekendstaat als Holsteinische Schweiz in de deelstaat Sleeswijk-Holstein.

Het begin van het Holoceen viel samen met het afsmelten van de gletsjers, waardoor er een duidelijke stijging van de zeespiegel was waar te nemen. De gebieden vlak bij de kust verdwenen onder water; in de geulen in het binnenland, ontwikkelden zich (door gelijktijdige stijging van het grondwaterniveau) de eerste laagveengebieden.

In de Hadler Bucht en bij de monding van de Wezer vormde zich een uitgebreid waddengebied. Elke keer als dit gebied onder water liep, werd door het water sediment aangevoerd dat bij het droogvallen achterbleef en schorren vormde.

Afgezien van andere gebieden aan de Duitse kust bestaat een opeenvolging van wad, moeras, veen en geestgrond alleen bij The Wash langs de kust van Lincolnshire en Norfolk in Groot-Brittannië.

Geschiedenis 
Het Landkreis Cuxhaven ontstond in 1977 door een herindeling van de voormalige Landkreisen Land Hadeln en Wesermünde. Aan het nieuwe Landkreis werd tevens de Kreisfreie Stadt Cuxhaven toegevoegd. De stad had echter graag haar statuut als kreisfreie Stadt behouden.

Bestuurlijke indeling 
In 2005 is er een bestuurshervorming in Nedersaksen doorgevoerd. Hierbij is het verschil tussen steden en (vrije) gemeenten komen te vervallen. Deze worden vanaf die tijd aangeduid met eenheidsgemeenten. Een eenheidsgemeente wil zeggen dat de gemeente alle gemeentelijke taken zelfstandig uitvoert. Daarnaast bestaan er Samtgemeinden en deelnemende gemeenten (Mitgliedsgemeinden). Een Samtgemeinde voert voor een aantal Mitgliedsgemeinden een aantal of alle gemeentelijke taken uit. In Cuxhaven zijn nog 3 Samtgemeinden gelegen.

Eenheidsgemeenten

 Beverstedt
 Cuxhaven
 Geestland
 Hagen im Bremischen
 Loxstedt
 Schiffdorf
 Wurster Nordseeküste

Samtgemeinden met de deelnemende gemeenten

De hoofdplaats van een Samtgemeinde is gemarkeerd met een *

 
Cuxhaven